«Смерть коммивояжёра» — пьеса Артура Миллера 1949 года.
 «Смерть коммивояжёра» — фильм Ласло Бенедека, США, 1951 год.
 «Смерть коммивояжёра» — телефильм Фолькера Шлендорфа, США, 1985 год.
 «Смерть коммивояжёра» — телефильм, Великобритания, 1996 год. 
 «Смерть коммивояжёра» — телефильм Кирка Браунинга, США, 2000 год.